Сусіди — назва низки фільмів:
 Сусіди — німий фільм 1920 року.
 Сусіди — фільм 2014 року.
 Сусіди — український музичний гурт.
 Сусіди — австралійська телевізійна мильна опера.